A Bigger! Badder! Brutal-er! a Totál Dráma – A sziget fellázad című rajzfilmsorozat 1. része (a 4. évad 1. epizódja). Magyarországon a rész a Cartoon Networkön került bemutatásra 2012. március 5-én 17.15-kor.

Cselekmény 

A rész elején Chris a szokásos módon bemutatja a helyszínt és a szereplőket. Bejelenti, hogy az összes epizód végén kiszavaznak valakit, de az aki az elrejtett Chris-fej-faragást megtalálja a szigeten, védettséget élvez. Az első próba átfutni egy veszélyekkel teli ösvényen. Ezután Chris szétosztja a tizenhárom versenyzőt két csapatba. A második próba a csapatokat jelképező totemoszlopokat, melyekre egy-egy bomba van ráerősítve, eljuttatni a kunyhókhoz. Az egyik egy lepukkant fakunyhó, a másik egy igazi villa. Végül az egyik totemoszlop belerepül a villába, így az a pokolgép miatt felrobban. Ezután odahozzák a pótkunyhót, amely szintén egy fakunyhó. A rész végén végül Staci hagyja el a szigetet.

Totál Dráma